Schnüffeln steht für:

 Spionage, das in Erfahrung bringen geheimer Informationen
 Schnüffeln (Drogenkonsum), das Einatmen von flüchtigen Lösungsmitteln

Siehe auch: